The Stranger – album Billy’ego Joela
 The Stranger – powieść Harlana Cobena
 The Stranger – brytyjski miniserial, adaptacja powieści

Zobacz też 
 Nieznajomy
 The Stranger from Within
 The Stranger Beside Me